Чемпіонат Шотландії з футболу 2012-13 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 116-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Селтік».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гіберніан взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Шотландії 2012—2013

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2012-13
Шотландія
Шотландія